Сан Педро Гвадалупе има више значења:

 Сан Педро Гвадалупе (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Педро Гвадалупе, Деспобладо (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику